Koziczyn ist der Name zweier Orte in Polen:
 Koziczyn (Cybinka) in der Woiwodschaft Lebus
 Koziczyn (Regimin) in der Woiwodschaft Masowien